Le tournoi de tennis de Moscou 2005 s'est déroulé du 10 au  à Moscou sur moquette en salle.

Faits marquants 
 Le tournoi de double se joue avec des sets de 5 jeux.
 Igor Andreev remporte le tournoi en simple en battant Nicolas Kiefer en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Max Mirnyi et Mikhail Youzhny s'imposent en finale face à Igor Andreev et Nikolay Davydenko. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2005)

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2005
ATP 2005
Sport en Russie en 2005
Tennis en octobre 2005